Oriola kan syfta på:

 Oriola AB – ett svenskt företag

Geografi

Portugal 

 Oriola (freguesia i Portugal), Évora, Portel,

Spanien 

 Orihuela (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar